Sprint mężczyzn techniką dowolną był jedną z konkurencji XXXIV Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 24 lutego 2009 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Jens Arne Svartedal z Norwegii, który tym razem zajął 20. miejsce. Nowym mistrzem świata został jego rodak, Ola Vigen Hattestad. Drugie miejsce zajął kolejny Norweg - Johan Kjølstad, a brązowy medal zdobył Rosjanin Nikołaj Moriłow.

Rezultaty

Kwalifikacje

Ćwierćfinały 
 Ćwierćfinał 1

Ćwierćfinał 2

Ćwierćfinał 3

Ćwierćfinał 4

Ćwierćfinał 5

Półfinały 
 Półfinał 1

Półfinał 2

Finały 
 Finał A

 Finał B

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009